Сандра Чеккіні була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Ізабель Куето з рахунком 7–5, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Сандра Чеккіні (фінал)
  Катаріна Ліндквіст (2-ге коло)
 n/a
  Юдіт Візнер (2-ге коло)
  Беттіна Фулько (2-ге коло)
  Ізабель Куето (переможниця)
  Кетлін Горват (1-ше коло)
  Нейже Діас (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Volvo Open Draw

1988
Одиночний розряд
1988 у шведському спорті